Округ Джексон — назва округів у різних штатах США:
 Джексон (округ, Айова)
 Джексон (округ, Алабама)
 Джексон (округ, Арканзас)
 Джексон (округ, Вісконсин)
 Джексон (округ, Джорджія)
 Джексон (округ, Західна Вірджинія)
 Джексон (округ, Іллінойс)
 Джексон (округ, Індіана)
 Джексон (округ, Канзас)
 Джексон (округ, Кентуккі)
 Джексон (округ, Колорадо)
 Джексон (округ, Луїзіана)
 Джексон (округ, Міннесота)
 Джексон (округ, Міссісіпі)
 Джексон (округ, Міссурі)
 Джексон (округ, Мічиган)
 Джексон (округ, Огайо)
 Джексон (округ, Оклахома)
 Джексон (округ, Орегон)
 Джексон (округ, Південна Дакота)
 Джексон (округ, Північна Кароліна)
 Джексон (округ, Теннессі)
 Джексон (округ, Техас)
 Джексон (округ, Флорида)

Див. також 
 Джексон